Boyer (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Boyer (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Gminy w USA:
 Boyer (ang. Boyer Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Boyer (ang. Boyer Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison